Giovanni Borgia ist der Name folgender Personen:

 Giovanni Borgia (1476/1478–1497), spanisch-italienischer Fürst, siehe Juan Borgia, 2. Herzog von Gandía
* Giovanni Borgia (Infans Romanus) (Juan de Borja; 1498–1547/1548), Herzog von Camerino, Nepi und Palestrina